Diese Liste der alpha-Centauri-Episoden enthält alle 217 Episoden der deutschen Wissenschaftssendung α-Centauri sortiert nach ihrer Ausstrahlung auf dem deutschen Fernseh-Bildungskanal BR-alpha. α-Centauri wurde vom 27. September 1998 bis 31. Januar 2007 alle 14 Tage gesendet.

Der Bayerische Rundfunk hat alle 217 Episoden auf 22 DVDs veröffentlicht. Dabei wurde jedoch nicht die chronologische Reihenfolge eingehalten, sondern die Episoden in Vierergruppen thematisch sortiert, wobei eine DVD immer zwei Themen behandelt. Außerdem sind ab der fünften DVD immer zwei thematisch nicht zugeordnete Episoden als Bonus enthalten. Auf welcher DVD sich welche Episode befindet, ist in den folgenden Episodentabellen in der Spalte „Nummer (DVD)“ ersichtlich.

Übersicht

Episoden

Weblinks 
 Videoarchiv aller Alpha-Centauri-Episoden bei br.de

Einzelnachweise 

Alphacentauri